Мохоло има више значења:

 Мохоло (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Мохоло (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику